Bowlen ist 

 eine Variante des Kegelsports, siehe Bowling

Bowlen ist der Familienname folgender Personen:

 John James Bowlen (1876–1959), kanadischen Politiker und Landwirt
 Pat Bowlen (1944–2019), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Bowlin
 Bohlen
 Bolen